Ночное:
 «Ночное» — картина русского художника Архипа Куинджи.
 «Ночное» — картина русского художника Николая Эллерта.